Куруде́р () — левый приток реки Сарата, расположенный на территории Саратского районов (Одесская область, Украина). На топографической карте указано название Балка Курудера.

География 
Длина — 13 км. Площадь бассейна — 129 км². Русло реки (отметки уреза воды) в среднем течении () находится на высоте м над уровнем моря. Русло на протяжении всей длины пересыхает. На реке создано водохранилище (севернее села Плахтиевка). 

Берет начало севернее села Плахтиевка. Река течёт на юго-запад. Впадает в реку Сарата (на 39-м км от её устья) севернее пгт Сарата.

Притоки: (от истока к устью) 
 балка Чумакова пр
 Болгарские Скалы л

Населённые пункты (от истока к устью):

 Плахтиевка

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Реки Одесской области
Притоки Сараты
Реки, расположенные между бассейнами рек Прут и Днестр